Lounsburyia är ett släkte av steklar. Lounsburyia ingår i familjen växtlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Växtlussteklar
Lounsburyia